RSI Rete Tre – principale radio della Svizzera italiana.  
Rete 3 – precedente nome del canale televisivo di Rai 3.
Rete tre – programma televisivo italiano.